«Храм Луншань» (; ) — станция линии Баньнань Тайбэйского метрополитена, открытая 24 декабря 1999 года. Расположена между станциями «Симэнь» и «Цзянцзыцуй». Находится на территории района Ваньхуа в Тайбэе.

Техническая характеристика 
«Храм Луншань» — однопролётная станция. На станции есть три выхода. Два выхода оснащены эскалаторами. Станция соединена с подземным торговым комплексом.  13 октября 2014 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

Близлежащие достопримечательности 
Недалеко от станции находится старинный буддийский храм Луншань (Храм Горы Дракона), по которому названа станция. Рядом располагаются парки Хуацзян, Хуачжун и Парк Молодёжи. Также рядом находится ночной рынок улицы Хуаси.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена
 Информация для туристов на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Баньнань
Станции метрополитена, построенные в 1999 году